Két ilyen nevű háború volt:

 Első schleswig-holsteini háború (1848–1851), amit Dániában „hároméves háborúnak” neveznek.
 Második schleswig-holsteini háború (1864), más néven Porosz–osztrák–dán háború.